Руфь Александровна Агеева (род. 25 сентября 1938, Чимкент, Южно-Казахстанская область, СССР) — советский и российский ономатолог (ономаст), филолог и топонимист. Кандидат филологических наук, заместитель председателя Топонимической комиссии Московского центра Русского географического общества.

Биография 

В 1960 году окончила романо-германское отделение Филологического факультета Московского государственного университета.

Работала в Библиотеке иностранной литературы, Институте научной информации по общественным наукам (ИНИОН) Академии наук СССР, Институте народов России, Московском государственном лингвистическом университете.

В настоящее время является заместителем председателя (учёным секретарём) Топонимической комиссии Русского географического общества, ведущим научным консультантом Информационно-исследовательского центра «История фамилии», научным редактором в издательстве «Academia», входит в состав Городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов города Москвы.

Научная деятельность 
В сферу научных интересов Р. А. Агеевой входят ономастика, сравнительно-историческое языкознание, этнография, история, география.

Является автором и соавтором более 10 книг и словарей по теории ономастики, по русской топонимике, этнонимике и гидронимике.

Основные публикации

Монографии 
 Происхождение имён рек и озёр. — М.: Наука, 1985. — 146 с.
 Страны и народы : происхождение названий / Отв. ред. Э. М. Мурзаев; АН СССР. — М.: Наука, 1990. — 254, [2] с.
 Страны и народы : происхождение названий. 2-е изд., испр. и доп. — М.: Армада-пресс, 2002. — 320 с.
 Гидронимия Русского Северо-Запада как источник культурно-исторической информации / Отв. ред. Н. И. Толстой; АН СССР, ИНИОН. — М.: Наука, 1989. — 252, [2] с.
 Гидронимия Русского Северо-Запада как источник культурно-исторической информации. 2-е изд. — М., 2004.
 Какого мы роду-племени? : Народы России: имена и судьбы : Словарь-справочник / Отд-ние лит. и яз. Российской академии наук, Центр яз. и культур Сев. Евразии им. кн. Н. С. Трубецкого. — М.: Academia, 2000. — 422 с.

Издания в соавторстве 
 Красная книга языков народов России: Энцикл. слов.-справ. = The red book of the languages of Russia: The encyclopedia / Ин-т яз. народов России, Акад. естеств. наук Рос. Федерации; [Гл. ред. В. П. Нерознак]. — М.: Academia, 1994. — 116, [1] с. (автор статей об ижорском и водском языках).
 Вопросы географии. Сб. 132 : Современная топонимика / Отв. ред. А. В. Барандеев; [сост. Р. А. Агеева, А. А. Герцен]. — 2009. — 406 с.

Некоторые статьи 
 Пространственные обозначения и топонимы в заговоре как типе текста (На восточнославянском материале) // Аспекты общей и частной лингвистической теории текста. — М., 1982.
 Цветовые обозначения в онимах разных классов // Материалы к серии «Народы и культуры». — Вып. 25. Ономастика. Кн. 1, Ч. 1. — М., 1993.
 Синие камни в традиционной культуре восточных славян // Балто-славянские исследования — XX : Сб. науч. трудов. — М., 2019. — С. 207—236.

Примечания 

Географы России
Краеведы Москвы